Sheffield kan syfta på:

 Sheffield (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet
  – ett engelskt fartyg sänkt under Falklandskriget
 Sheffield plate – kombination av silver och koppar som användes för tillverkning av hushållsartiklar
 The Sheffield Star – lokal nyhetstidning i Sheffield, South Yorkshire, se Sheffield Star
 Sheffield Shield – en australiensisk crickettävling
 Sheffield FC – världens äldsta fotbollsklubb
 University of Sheffield –i den engelska staden Sheffield
 Sheffield Hallam University – i Sheffield England
 Sheffield Scientific School

Geografi

Antarktis 

 Sheffield (udde), 
 Mount Sheffield, Antarktis,

Australien 

 Sheffield, Tasmanien, Tasmanien, Kentish,

Storbritannien 

 Sheffield (storstadsdistrikt), distrikt, South Yorkshire, England, 
 Sheffield, distriktshuvudort, South Yorkshire, England, 
 Sheffield, Cornwall - en ort i Cornwall (distrikt), Cornwall, England

USA 

 Sheffield, Alabama, ort, Colbert County, 
 Sheffield, Iowa, Franklin County, 
 Sheffield, Illinois, ort, Bureau County, 
 Township of Sheffield, Lorain County,  
 Village of Sheffield, Lorain County,  
 Sheffield, Pennsylvania, ort, Warren County, 
 Sheffield, Massachusetts, Berkshire County,

Se även
 Sheffield Park – flera

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar